Nipigon – jezioro w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Nipigon – rzeka w Kanadzie, łącząca jezioro Nipigon z Jeziorem Górnym
 Nipigon – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w dystrykcie Thunder Bay